Дженнаро Кали (, 1799 или 1795—1877) — итальянский скульптор-неоклассицист и академист.

Младший сын профессора скульптуры и реставрации Неаполитанской академии изящных искусств Андреа Кали, родился в Неаполе в 1799 году (по другим данным в 1795 году).

Учился у своего отца в Академии изящных искусств в Неаполе, затем у Бертеля Торвальдсена в Риме, куда он уехал со своим братом Антонио. Одна из первых его работ — гипсовый барельеф с изображением «Жертвоприношения Поликсены» (1823 год), вдохновленный именно холодным академизмом Торвальдсена.

По возвращении в Неаполь Кали исполнил скульптуры Психеи, Купидона и Венеры, Вакханки (находится в музее Каподимонте). Вместе с братом Антонио он занимался украшением парадной лестницы королевского дворца в Казерте; наиболее заметна его фигура Справедливости.

Быстро выдвинувшись в ведущие неаполитанские скульпторы, Кали много работал на религиозную тематику. Им была выполнена статуя Иоанна Крестителя для , большая группа Пьета для главного алтаря церкви кладбища Поджореале и Мадонна Аддолората (находится в Каподимонте), а также а также два бронзовых барельефа и шесть бюстов святых для алтаря . Из других его работ известны лепной рельеф с аллегорией Славы для набережной в , фигура «Покинутая Психея» (в Эрмитаже), памятники Торквато Тассо в Сорренто, Пьетро Коллета в Неаполе и Карлу III в Палермо.

В 1835 году он был назван почетным профессором Королевского института изящных искусств в Неаполе.

Скончался в Неаполе в 1877 году.

Литература 
 Francesco Neri Arnoldi. Calì // Dizionario biografico degli italiani. Vol. 16. Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1973.
 Palazzo Reale di Napoli. — Le Sculture
 Latina Scvltvra monvmentale. — Gennaro Cali

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Италии XIX века